Григо́рий Большако́в:
 Большаков, Григорий Львович (род. 1945) — актёр театра кукол, народный артист РФ.
 Большаков, Григорий Филиппович (1904—1974) — советский оперный певец (тенор).